

Généralistes 

Les live CD généralistes ne sont pas dédiés à un domaine particulier. Ils donnent accès à toutes les fonctions de base d’un système d’exploitation (outils internets, logiciels de bureautique, lecture multimédia, etc).

Populaires 
Les  suivants ont un article conséquent dans l’encyclopédie :

 aptosid  fondée sur Debian Sid. Stabilisé et amélioré par les ex-développeurs de Kanotix. Anciennement appelée Sidux.
 Arch Linux  distribution communautaire, principe KISS et .
 Calculate Linux  distribution fondée sur Gentoo, mais proposant des paquets binaires et une solution client-serveur prête au déploiement.
 Debian  sortie officielle de la première version Live pour la sortie de Debian Lenny.
 Fedora  distribution sponsorisée par .
 Frugalware  distribution fondée sur Slackware.
 Gentoo  distribution communautaire.
 Knoppix  fondée sur Debian. Son environnement de bureau est KDE.
 Mageia  Éditée par une association à but non lucratif, première version sortie le , Mageia, dérivée de Mandriva, est rapidement devenue très populaire.
 Mandriva Linux  distribution de Mandriva (anciennement Mandrake).
 MEPIS  première distribution Linux à proposer l’installation sur le disque dur à partir du .
 openSUSE  distribution sponsorisée par Novell.
 Slax  fondé sur Slackware, un des premiers  populaires.
 Ubuntu  distribution de la société Canonical Ltd. Sont également disponible Kubuntu (avec KDE) Lubuntu (avec LXQt), Xubuntu (avec Xfce) et Mythbuntu.
 Linux Mint  fondé sur Ubuntu donc indirectement sur la distribution Debian hormis dans la version Linux Mint Debian ou celle-ci est fondé directement sur Debian. (disponible en Cinnamon, MATE, Gnome, KDE, XFCE, Fluxbox).

Compactes 

Ces distributions ont l’avantage de pouvoir tenir sur une petite clé USB ou un CD de format réduit. Elles peuvent également être utilisées pour faire fonctionner un ordinateur ayant peu de mémoire vive ou un disque dur de petite capacité.

Les distributions suivantes font toutes moins de , c’est-à-dire qu’elles peuvent être stockées sur un petit CD de .

   appelé aussi DSL, une des plus petites distributions de GNU/Linux, idéale pour les très vieux PC. Environ .
   fournit KDE, IceWM, Fluxbox, KOffice, Kdegames, applications pour le multimédia. Environ .
  (Toutou Linux) conçu pour être léger, fiable et facile d’utilisation tout en conservant le maximum de fonctionnalités. Environ .
 Slax  les versions Slax Standard () et la version  () sont compactes. La version Popcorn contient beaucoup moins d’options.
 SliTaz  avec gestionnaire de fenêtres, navigateur web, client SSH, serveur web. En français. Environ .
 NuTyX  CD d’installation et de restauration d’environ . Principe similaire à SliTaz
 4M Linux  Distribution de 171 Mo
 ADIOS  par une université australienne.
 Archie  fondé sur Arch Linux, construit avec le principe KISS.
 gNewSense  soutenue par la .
 GoblinX  graphismes soignés, brésilien.
 Hurd liveCD  fondé sur Debian GNU/Hurd, utilisant le noyau Mach.
 Kororaa  démonstration des nouvelles technologies liées aux interfaces graphiques de Linux.
 LG3D liveCD  CD de démonstration de l’interface graphique LG3D.
 OpenSolaris  un UNIX libre développé par Sun, avec le bureau GNOME par défaut.
 PapugLinux  distribution légère pour la bureautique.
 PCLinuxOS  fondé sur Mandriva.
 ReactOS  système d’exploitation reprenant le graphisme de Windows. Compatible avec les programmes et les pilotes Windows. Il n’utilise pas le noyau Linux.
 Sabayon Linux  fondé sur Gentoo,  le plus complet et innovant actuellement.
 Schillix  premier  fondé sur OpenSolaris.
 Syllable  système d’exploitation presque conforme à la norme POSIX.
 SymplyOS  fondé sur OpenSUSE.
   par une entreprise canadienne.
 Zenwalk  avec Xfce, vise à fournir les paquets les plus récents possibles.

Spécialisés 
Les  spécialisés sont dédiés à un domaine particulier : création multimédia, éducation, maintenance, sciences, sécurité, serveurs web, etc.

Création multimédia 

 APODIO  création audio et vidéo, PAO.
 DidJiX  distribution fondée sur Archlinux et centrée sur Mixxx.
 Dyne:bolic  station de montage vidéo, illustration 2D et 3D, traitement d’image.
 OTB Live  une distribution fondée sur xubuntu permettant de faire du traitement d’images satellitaires, développée par le CNES.
 Ubuntu Studio  Ubuntu spécialisée dans le multimédia: création audio, vidéo et graphique.

Éducation 
 AbulÉdu  solution libre pour l’école, fondée sur Debian Woody / Sarge ou Ubuntu, avec LTSP.
 ASRI Edu  fondée sur Puppy Linux/Toutou Linux et destinée aux enfants francophones âgés de 3 à 12 ans, aux instituteurs et aux linuxiens débutants
 Cutter Projet  SuSE avec LTSP.
 DoudouLinux  orientée simplicité d'utilisation, pour les enfants à partir de 2 ans, fondée sur Debian, d'origine française mais traduite en de nombreuses langues.
 Edubuntu  Ubuntu prévu pour l’éducation.
 EduLinux  français, fondée sur Mandriva.
 Knosciences  issu d’un IUFM de La Réunion.
 PrimTux  dérivée de Debian spécialisée pour l'école primaire en France.
 Skolelinux  Debian avec LTSP.
 So.Di.Linux  réalisé par une université italienne. Voir l’article sur la Wikipidia italienne.
 Trisquel Sugar TOAST  une Trisquel personnalisée. Interface : Sugar.
 Ubuntu-cdprof  français, une Ubuntu personnalisée.

Maintenance 

 Avast! BART CD  produit commercial, antivirus et outils de récupération de données. Fondé sur Windows PE.
 Clonezilla  clonage de partition.
 Ikki Boot  Ensemble d’outils comprenant , RIPLinux (), Toutou Linux, Memtest86, etc.
 Memtest86  spécialisée dans le test de la mémoire.
   maintenance et récupération de données.
   distribution compacte, récupération de donnée et maintenance.
 ultimate Boot CD  nombreux outils de dépannage informatique pour Linux ou Windows.
 Windows PE  permettant de préparer le déploiement de Windows. Produit de Microsoft, non fondé sur UNIX.

Media center 
Ces distributions sont des systèmes très légers destinés uniquement à la lecture multimédia. Elles permettent de créer un  si l’ordinateur est relié à une télévision et contrôlés par une télécommande. Elles peuvent lire des DVD, et la plupart des formats vidéo et audio. Elles proposent éventuellement la fonction de magnétoscope numérique.

 GeeXboX  , des fichiers multimédias peuvent être ajoutés avec la distribution sur le CD.
 LinuxConsole  ensemble d’applications pour la lecture multimédia (son, vidéo, télévision), la bureautique et le jeu vidéo (émulateurs de console de jeux).

Science 
 Knoppix/Math  applications mathématiques.
   créé par le Fermilab, le CERN et différentes universités pour réduire la dispersion des efforts. Contient entre autres R et Graphviz, gère les images FITS. Voir l’article sur la Wikipédia anglaise.
 CAElinux  live DVD fondé sur PCLinuxOS qui contient des versions compilées de logiciels professionnels sous licence GNU GPL permettant de faire de la CAO mécanique, de la thermique, de la mécanique des fluides, et autres calculs multiphysiques.

Radioamateur 
 FDGnuX  FDGnuX est une distribution française (deux versions: Gnome ou XFCE) pour les radioamateurs et cibistes, qui contient des logiciels de transmissions RTTY, CW, SSTV, PSK, FAX, etc.

Sécurité 

 Anonym.OS (2006-2006)  accès anonyme et sécurisé pour surfer sur le Web.
   outils pour les tests de sécurité d’un réseau (wardriving, outils Wi-Fis, etc).
 ddblank  effacement de disque par double surcharge.
 Frenzy BSD  tests du matériel et des systèmes de fichiers, contrôles de sécurité, réglages et analyses des fonctions réseau. Fondé sur FreeBSD.
 JackNsee  outil pédagogique de sécurité réseau.
   rassemble des logiciels pour la sécurité des réseaux.
   sélection d’outils logiciels pour la restauration et la sécurité informatique.
 Polippix  accès anonyme pour aller sur internet, surveillance du réseau.
 TAILS  The Amnesic Incognito Live System
 Zeroshell  orienté services réseau et sécurité.

Projets inactifs 

Les  suivants ne sont plus en développement. Le critère de sélection est de un an sans mise à jour ou communiqué.

 Antemium  par l’association Antesis.
  BackTrack outils pour les tests de sécurité d’un réseau (wardriving, outils Wi-Fis, etc). Remplacé par Kali Linux
 BeleniX  généraliste, distribution fondée sur OpenSolaris, utilisant l’interface graphique KDE.
 ClusterKnoppix  utilise un noyau Linux modifié (OpenMosix).
 Damn Vulnerable Linux  ensemble d’outils pour la sécurité.
 DemoLinux  fondé sur Mandriva ou Debian (indépendant de la distribution), .
 Eduknoppix  fait par des professeurs italiens pour des élèves de collège, fondé sur Knoppix.
 Evinux  généraliste, bureau Xfce, réalisé par l’association Linucie.
 Flonix  distribution Linux sur clé USB.
 Freeduc-cd  issu de Freeduc, un catalogue de logiciel libre utile à l’éducation, fondé sur Knoppix.
 FreeSBIE  généraliste, fondé sur FreeBSD.
 FrogLinux  généraliste, par une entreprise québécoise, fondé sur Ubuntu.
 Ging  fondé sur Debian GNU/kFreeBSD : distribution Debian avec un noyau FreeBSD.
 Gnoppix  fusionné avec Ubuntu.
 GnuLinEx  issu d’un projet de la région d’Estrémadure (Espagne).
 Hikarunix  dédié au jeu de go, fondé sur Damn Small Linux.
 Jollix  fondé sur Gentoo.
 Kaella  Knoppix Linux Azur, distribution généraliste en français.
 Kanotix  fondé sur Debian.
 Kurumin  généraliste, en langue portugaise, était très populaire au Brésil.
 Limp  dédié au multimédia, , le nom signifie .
 Multidistro  regroupe plusieurs distributions compactes. Environ .
 Morphix  généraliste, Knoppix modulaire qui peut être personnalisée.
 MoviX  media center, deux projets distincts : lecture directe de film présent sur le CD, ou interface plus classique.
 nUbuntu  outils pour les tests de sécurité réseau, fondé sur Ubuntu.
 Oralux  pour personnes non-voyantes ou mal-voyantes. Son interface utilisateur est fondée sur Emacspeak, Yasr…
 Paipix  applications scientifiques.
 Pentoo  orienté sécurité et réseau.
 OliveBSD  fondé sur OpenBSD.

Références

Voir aussi 

  livecdlist.com : liste de live CD pouvant être triée suivant différents critères
 Linux-live-CD.org : site listant environ 350 live CD ou DVD

live CD